Мірра Василівна Костишин (справж. — Марина; 6 березня 1936, Ленінград, нині Санк-Петербург — 10 квітня 2008, Чернівці) — український модельєр, мистецтво­знавець. Дружина С. Костишина, мати С. Руденко. Кандидат мистецтвознавства (1981).

Життєпис 
Закінчила у Ле­нінграді технікум легкої промисловості (1955), інститут живопису, скульптури та архітектури (1967).

Працювала 1957—1958 завідувачкау модельній лабораторії ательє № 2 «Голтрикотажу» (Ленінград), у Чернівцях: 1955—1957 — художник-модельєр трикотаж. фабрикики № 1, 1958—1967 — художник-модельєр рукавичної фабрики, 1967—1968 — завідувачка кабінету естетичного виховання інститу підвищення кваліфікації вчителів, 1968—1997 — викладач теорії та історії образотворчого і декоротивно-ужиткового мистецтва училища культури, водночас 1968—1970 — науковий-директор центру буковино­знавства. Досліджувала буковинські традиційні костюм та сучасний модельний одяг.

Доробок 
Авторка монографії «Укра­їнський народний костюм Північної Буковини (традиції і сучас­ність)» (Чц., 1996), низки статей, зокрема у журналі «Народна творчість та етнографія»: «Художнє офор­млення буковинського народно­го костюма гірської місцевості» (1975, № 4), «Особливості традиційного жіночого одягу буковинського Поділля» (1976, № 6).

Посилання 
 Енциклопедія Сучасної України

Українські модельєри
Мистецтвознавці